PYS steht für:
 Mathis PYS, Fahrzeugtyp (1931/32) des französischen Automobilherstellers SA Mathis
 Paradise Skypark (IATA-Code), Flugplatz in Paradise (Kalifornien), Kalifornien

Pys steht für:
 Pys, nordfranzösische Gemeinde

pys steht für:
 Paraguayische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache

Abkürzung